Krabi peut désigner :

Thaïlande 
 Krabi, une ville côtière de la région Sud de la Thaïlande ;
 La rivière Krabi, rivière du sud de la Thaïlande qui baigne la ville de Krabi ;
 Le district de Mueang Krabi dans lequel se trouve la ville de Krabi ;
 La province de Krabi, dont la ville de Krabi est la capitale ;
 Le HTMS Krabi (OPV-551), un patrouilleur hauturier de la Marine royale thaïlandaise ;
 Le Krabi krabong, un art martial de Thaïlande ;
 La Merizocera krabi, une espèce d'araignées endémique de la province de Krabi.

Autres pays 
 Krabi ou Krabi küla, un village de la paroisse de Rõuge, dans le comté de Võru, en Estonie.